В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Регіна Маршикова здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 7-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (фінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)
  Сью Баркер (2-ге коло)

 Регіна Маршикова (Переможниця)
Відсутня
 Джоанн Расселл (2-ге коло)
 Луча Романов (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1980